Dörnfeld bezeichnet:
 Dörnfeld an der Ilm – Ortsteil der Gemeinde Ilmtal im Ilm-Kreis.
 Dörnfeld an der Heide – Ortsteil der Stadt Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
 die Stadt Blankenhain über die Ortsteile Altdörnfeld und Neudörnfeld

siehe auch:
 Dornfeld